Banamba peut désigner :
 Banamba, la ville située dans le cercle de Banamba de la région de Koulikoro au Mali
 Banamba-Ipiel, la localité située dans le département de Batié au Burkina Faso
 Banamba-Izir, la localité située dans le département de Batié au Burkina Faso
 Banamba-Sesso, la localité située dans le département de Batié au Burkina Faso
 Banamba-Toma, la localité située dans le département de Batié au Burkina Faso